White Bear Lake (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 White Bear Lake (Newfoundland en Labrador), een meer in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 White Bear (Carlyle) Lake, een meer in de Canadese provincie Saskatchewan